Численность населения Севастополя (как административной единицы России или Украины) по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км². Городское население — 94 % (2021).

По численности населения Севастополь занимает -е место среди субъектов РФ.

Динамика численности населения 

С момента присоединения к Российской Федерации, население города вступило в фазу бурного роста за счёт рекордно высокого миграционного притока как из российских, так и из украинских регионов.

По данным переписи населения Украины 2001 года, постоянное население всей территории, подчинённой Севастопольскому городскому совету составляло 377,2 тысяч человек (из них городское население — 355,6 тысяч человек, сельское население — 21,5 тысячи человек); наличное население — 379,5 тысяч человек (из них городское население — 358,1 тысяч человек, сельское население — 21,4 тысячи человек). В собственно городе Севастополе в 2001 году проживало 342 451 человек наличного населения и 340 190 постоянных жителей.

По данным текущего учёта по состоянию на 1 октября 2014 года, постоянное население всего региона — в рамках города федерального значения Севастополь (Севастопольского городского совета) — составило 390 161 человек (из них городское население — 366 114 человек (93,84 %), сельское население — 24 047 человек). В собственно городе Севастополе на 1 октября 2014 года проживало 348 513 постоянных жителей, в городе Инкерман — 11 854 постоянных жителя, в посёлке городского типа Кача — 5 747 постоянных жителей.

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года, численность постоянного населения города Севастополя (как субъекта РФ) составила 393 304 человека, из которых городское население — 363 134 человека (92,33 %), сельское население — 30 170 человек (7,67 %) в 39-ти сельских населённых пунктах.

По данным на 1 ноября 2015 года численность постоянного населения города превысила 414 315 человек, что стало превышением рекорда, достигнутого к 1993 году, когда в городе было 413 789 постоянных жителей

К началу 2021 года постоянное население Севастополя официально превысило полмиллиона жителей, а непостоянное может достигать от 600―650 до 700 тысяч человек.

Диаграмма (1800—1989)

Диаграмма (1989—2021)

Исторический экскурс 

Первое масштабное городское строительство в Севастополе взял на себя адмирал Ф. Ф. Ушаков, который был назначен в 1788 году командующим портом и Севастопольской эскадрой. Именно при нём в городе появилось много новых домов, первые армейские казармы, госпиталь, дороги, рынки и колодцы. С другой стороны, город развивался не по генплану и в нём появились первые трущобы, в частности в районе Центрального холма, получившего название «Хребет беззакония». 25 октября 1840 года адмирал Н. П. Лазарев разработан и принят первый генеральный план Севастополя. К 1850 году население города достигло 45 046 человек, из которых 32  692 принадлежало нижним воинским чинам. Он повелел снести хаотичную одноэтажную застройку, освободив место для зданий в духе классицизма. В связи с бурным ростом населения был принят новый генеральный план 1851 года, но его реализации помешала Крымская война.

Распределение населения региона

По муниципальным образованиям 
Постоянное население муниципальных образований по итогами переписей населения по состоянию на 1 октября 2021 года и на 14 октября 2014 года:

По районам 
Население на 1 апреля 2014 года:

Население на 1 марта 2014 года

Постоянное население на 1 января 2017, 2016 и 2015 годов, а также справочно на 14 октября и 1 августа 2014 года:

Национальный состав населения 
Национальный состав Севастополя (горсовета/города федерального значения) в 1989, 2001, 2014 и 2021 гг. (чел.):Всеукраинская перепись населения 2001: Национальный состав населения.Росстат: большинство крымчан считают себя русскими
Национальный состав населения, согласно Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года, был: русские — 74,4%, украинцы — 20,6%, на остальные 5% приходилось более чем 26 национальностей и народностей — белорусы, крымские татары, евреи, армяне, греки, немцы, болгары, молдаване, поляки и др. За период нахождения в составе независимой Украины доля и число русских сократилось при параллельном росте доли и числа украинцев, в сновном за счёт механического прироста и смены национальной идентичности. Так если в 1959 году украинцы в Севастополе составляли лишь 17,0% населения, к 2001 году их доля достигла 22,4%. Доля русских параллельно упала с 76,8% до 71,6%. Согласно данным всеукраинской переписи населения 2001 года Севастополь был городом, где доля этнических русских была третьей по весу среди других городов Украины (по этому показателю его опередили лишь Керчь и Феодосия): в границах горсовета, русские составляли 71,6%, украинцы — 22,4%, белорусы — 1,6%, татары — 0,7%, крымские татары — 0,5%, армяне — 0,3%, евреи — 0,3%, молдаване — 0,2%, азербайджанцы — 0,2%. По предварительным итогам переписи населения 2014 года, русские составили 81% от указавших свою национальность, украинцы — 14,2%, другие — более 4%.

Национальный состав населения региона по данным переписей населения 2001, 2014 и 2021 годов

В конце XIX — начале XX века большинство населения составляли великоросы (34 014 чел. или 63,5% из 53 595 жителей города, перепись 1897 года по родному языку); также проживали малоросы (7 322 чел. или 13,7%), евреи (3 679 или 6,9%), поляки (2 753 чел. или 5,1%), татары (1 817 чел. или 3,4%), греки (1 553 чел. или 2,9%), немцы (907 чел. или 1,7%), армяне (439 чел. или 0,8%), турки (209 чел. или 0,4%), белорусы (182 чел.), эстонцы (131 чел.), грузины (125 чел.) и др. Крупным меньшинством Севастополя были евреи. По переписи 1897 г. в Севастополе жили 3 910 евреев-раббанитов, составлявших 7,4% всего населения города. Из них 70 семей определили себя как крымчаки, 830 — как караимы.

Национальный состав населения муниципальных образований Севастополя 
По данным переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года (чел. и % от указавших национальную принадлежность):

Языковая ситуация 

По переписи 2014 года родным языком назвали русский язык 96,19 % от населения Севастополя или 364 708 человек из 379 153 указавших родной язык; украинский язык — 2,13 % или 8083 человек; татарский язык — 0,59 % или 2220 человек; крымскотатарский язык — 0,41 % или 1559 человек; армянский язык — 0,14 % или 515 человек; азербайджанский язык — 0,11 % или 429 человек. По владению языками в Севастополе по переписи 2014 года выделяются соответственно: русский язык — 99,86 % или 378 900 человек из 379 442 указавших владение языками, украинский язык — 18,80 % или 71 331 человек, английский язык — 12,04 % или 45 695 человек, немецкий язык — 1,52 % или 5756 человек, французский язык — 0,62 % или 2354 человека, татарский язык — 0,45 % или 1725 человек, испанский язык — 1,34 % или 1301 человек, белорусский язык — 0,34 % или 1279 человек, польский язык — 0,22 % или 846 человек, итальянский язык — 0,19 % или 719 человек, крымскотатарский язык — 0,18 % или 700 человек, армянский язык — 0,18 % или 682 человека, турецкий язык — 0,14 % или 536 человек, узбекский язык — 0,14 % или 520 человек, азербайджанский язык — 0,13 % или 510 человек, молдавский язык — 0,12 % или 439 человек, греческий язык — 0,09 % или 326 человек, болгарский язык — 0,08 % или 303 человека, грузинский язык — 0,08 % или 296 человек.

По данным переписи населения 2001 года русский язык считали родным 90,6 % населения Севастополя, украинский — 6,8 %.

Естественное движение и миграция 
В 2016 году в Севастополе родился 5409 человек (рождаемость составила 12,6 на 1000 человек или 12,6 ‰), умер 5859 человек (смертность составила 13,7 ‰). Естественная убыль населения в 2016 году составила 450 человек (общий коэффициент естественного прироста (убыли) достиг −1,05 ‰).

Динамика основных демографических показателей

В 2015 году в Севастополе родился 5498 человек (рождаемость составила 13,5 на 1000 человек или 13,5 ‰), умер 6091 человек (смертность составила 14,9 ‰). Естественная убыль населения в 2015 году составила 593 человек (общий коэффициент естественного прироста (убыли) достиг −1,4 ‰).

Стойкая тенденция к увеличению рождаемости, сохраняющаяся в последние годы (+66 % за 10 лет), привела к сокращению естественной убыли населения. Общий коэффициент рождаемости увеличился с 7,0 новорожденных на 1000 человек в 2000 г. до 12,0 — в 2012 г. С 2004 г. по 2010 г. отмечался постепенный рост численности населения Севастополя (на 1,7 тыс.) — до 380 404 чел (по состоянию на 2010 г.).
Миграционный прирост населения Севастополя за 2014 год составил 13 565 человек, в том числе 14402 прибывших и 837 выбывших за пределы города-региона. В 2015 году миграционный прирост составил 17883 человека, в том числе 24865 прибывших и 6982 выбывших за пределы города-региона.

По итогам 2014 года Севастопольский регион стал лидером РФ по коэффициенту миграционного прироста населения (35,0 ‰), который в несколько раз превышал данный показатель у следующего за ним региона. В переломном 2014 году миграционный прирост Севастополя на 84 % сложился за счёт положительного сальдо миграции в обмене с другими регионами РФ, которое компенсировало небольшую естественную убыль его населения. Из-за относительно небольшого размера субъекта, внутрирегиональная миграция незначительна.

Согласно данным Росстата в ГФЗ Севастополе наблюдается крайне низкая интенсивность выбытия, которая в январе-декабре 2014 года составила всего 2 ‰, что было в 6,5 раз ниже выбытия из Москвы (13 ‰), занимающей 4-е место в РФ по этому показателю.

Согласно Укрстату коэффициент прироста населения города (внутренняя миграция) в составе Украины был равен 4,0 на 1000 человек, тогда как те же показатели в Киеве и Одессе равны 3,6 и 0,9 соответственно.

Прочие характеристики 
Средняя продолжительность жизни (2009): 69,7 лет (муж 63,7 лет; жен 75,2 года)

Севастополь был городом с самым низким уровнем детской смертности по Украине (с коэффициентом 4,9 на 1000 чел.).

Севастополь был вторым по уровню занятости городом Украины после Киева: на фоне увеличения общего числа занятого населения с 61,7 % до 62,9 % отмечается позитивная тенденция движения рабочей силы: коэффициент замещения уволенных работников вырос до 104,5 %.

Севастополь входил в тройку самых посещаемых регионов Украины. В праздничные дни население города за счёт приезжих увеличивается до 1 млн человек.

Часть населения, которое имеет полное высшее образование, в Севастополе равна 32,5 %, что выводило его на третье место на Украине после Киева (37,3 %) и Харькова (45,82 %).

По данным выборочного обследования количество домохозяйств Севастополя составило 133,5 тыс. В среднем домохозяйства состоят менее чем из трёх человек (2,48).

Домохозяйства, в которых имеются дети в возрасте от 3 до 6 лет, составляют 43,1 % от общего количества. В возрасте 7-13 лет — 33,8 %. На домохозяйства с детьми в возрасте до 3-х лет приходится 18,0 %, 16-17 лет — 11,7 %, 14-15 лет — 10,1 %.По количественному составу домохозяйства распределились следующим образом: домохозяйства, состоящие из двух человек — 28,4 % от общего количества; из одного и трёх человек — 28,1 % и 24,2 % соответственно. Меньше всего домохозяйств, состоящих из четырёх и более человек (19,3 % от общего количества).

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Севастополь
Севастополь
Севастополь